Aach – città del circondario di Costanza (Baden-Württemberg)
 Aach – comune del circondario rurale di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Radolfzeller Aach – fiume del Baden-Württemberg